Cosmo – universo fisico
 Cosmo – universo filosofico

Editoria 
Cosmo – collana di fantascienza pubblicata dal 1957 al 1967 da Ponzoni editore 
Cosmo – collana di fantascienza pubblicata dal 1970 al 2007 dalla Editrice Nord
Cosmo. I Capolavori della fantascienza – collana di fantascienza pubblicata dal 1961 al 1968 da Ponzoni editore, ristampa della prima collana
Editoriale Cosmo – casa editrice italiana di fumetti e romanzi fondata nel 2012
COSMO – periodico italiano di astronomia

Persone
 Cosmo – nome d'arte del cantante Marco Jacopo Bianchi
Italo Cosmo – agronomo italiano
 James Cosmo – attore scozzese
 Umberto Cosmo – critico letterario italiano

Personaggi immaginari
Cosmo – personaggio della serie televisiva Due fantagenitori
Cosmo – personaggio della striscia a fumetti Beetle Bailey
Cosmo – personaggio Marvel Comics
Cosmo – personaggio della serie animata televisiva Sonic X

Altro
COSMO – costellazione di satelliti artificiali
COSMO – canale radiofonico internazionale
Cosmo – programma televisivo di divulgazione condotto da Carl Sagan
Cosmo – serie di automobili della Mazda
Cosmo – variante del nome proprio di persona italiano maschile Cosimo
Cosmo – videogioco del 1992
Il cosmo – opera in più volumi del geografo e naturalista tedesco Alexander von Humboldt

Altri progetti